Oakura
bezeichnet in Neuseeland
 einen Ort in der Region Northland, siehe Oakura (Northland)
 einen Ort in der Region Taranaki, siehe Oakura (Taranaki)